Violoniste et professeur de musique

Personnalités 

  (1906-2000), violoniste et enseignant russe ;
 Héléna Mordkovitch-Viannay (1917-2006), résistante et dirigeante associative française ; 
 Lydia Mordkovitch (1944-2014), violoniste russe.